Vorrei spiegarvi, oh Dio!, K. 418, es un aria de concierto para soprano compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart para la ópera Il curioso indiscreto de Pasquale Anfossi, junto con otras dos arias, No, che non sei capace (KV 419) y Per pietà, non ricercate (KV 420). Fue presentada por primera vez en Viena en 1783.
Texto:

Véase también 

 Anexo:Arias de concierto, canciones y cánones de Wolfgang Amadeus Mozart

Enlaces externos 

 
 

Arias de Wolfgang Amadeus Mozart
Composiciones de 1783
Arias en italiano
Composiciones en la mayor